Contea di Bradford o Bradford County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Bradford – Florida
 Contea di Bradford – Pennsylvania